

Musica 
 Maria Maria o Ohi Maria – singolo degli Articolo 31 del 1994
 Maria Maria – singolo dei Santana del 1999

Televisione 
 Maria Maria – telenovela venezuelana
 Maria, Maria – telenovela brasiliana